Een Engelse term om de vinger die de trekker van een vuurwapen bedient aan te duiden.
 In gaming: de vinger die met een hoge frequentie wordt gebruikt op een joystick, toetsenbord of gamepad (vaak om te schieten).
 Trigger finger (aandoening), een aandoening aan de vinger door een ontsteking aan een pees.
 Triggerfinger (band), een Belgische rockband.
Triggerfinger (album), het debuutalbum van bovengenoemde band uit 2004.